Мондадо́ри () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Мондадори, Альберто (1914—1976) — итальянский книгоиздатель, сын Арнольдо.
 Мондадори, Арнольдо (1889—1971) — итальянский книгоиздатель.
 Мондадори, Гая (род. 2001) — британская актриса.